Le tournoi de tennis de Munich est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 1990, classée en catégorie World Series, se dispute du  au .

Karel Nováček remporte le simple messieurs. En finale, il bat Thomas Muster. 

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Udo Riglewski et Michael Stich.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 1990 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1990
Munich
Sport en Allemagne en 1990
Tennis féminin en 1990
Tennis en avril 1990
Tennis en mai 1990